Příjmení Storey nese více různých osobností:

 David Storey (1933–2017) – britský prozaik, dramatik, scenárista a přední představitel tzv. dělnického románu
 EE Storey (* 1981) – americká ilustrátorka a grafická designérka
 Peter Storey (* 1945) – anglický fotbalista